María Francisca de Braganza y Borbón (Queluz, 22 de abril de 1800-Hampshire, 4 de septiembre de 1834) fue una infanta portuguesa de la Casa de Braganza, con el tratamiento de Alteza Real. Casada con el primer pretendiente carlista al trono de España, murió a la edad de 34 años.

Biografía 
Era la hija del rey Juan VI de Portugal y de la infanta Carlota Joaquina de España. Nieta por vía paterna del rey Pedro III de Portugal y de la reina María I de Portugal, y por vía materna del rey Carlos IV de España y de la princesa María Luisa de Parma.

Educada en la conservadora corte de Lisboa, se exilió junto con el resto de la familia real portuguesa en Brasil, durante la ocupación del país por los ejércitos franceses de Napoleón I de Francia.

Casada el 22 de febrero de 1816 en Cádiz (por poderes) y ratificado el matrimonio el 5 de septiembre en persona en el Palacio Real de Madrid con su tío, el infante Carlos María Isidro de Borbón, hijo del rey Carlos IV de España y de la princesa María Luisa de Parma. La pareja vivió en la corte de Madrid y tuvieron tres hijos:

 Carlos Luis (Madrid, 31 de enero de 1818-Trieste, 13 de enero de 1861), conde de Montemolín. Se casó en 1850, en el Palacio de Caserta, con la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias; sin descendencia.
 Juan (Palacio de Aranjuez, 15 de mayo de 1822-Brighton, 18 de noviembre de 1887), conde de Montizón. Casado en 1847, en Módena, con la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este; con descendencia.
 Fernando (San Lorenzo de El Escorial, 19 de octubre de 1824-Brunnsee, 2 de enero de 1861), murió poco antes que su hermano Carlos y su cuñada. Soltero y sin descendencia.

A partir de 1832, María Francisca siguió a su marido en el periplo que le hizo recorrer la península como consecuencia de su negativa a aceptar la Pragmática Sanción, que abolía la ley sálica y permitía el acceso al trono a la infanta Isabel, futura reina Isabel II de España. El 12 de junio de 1834 llegaron a Inglaterra acompañados de sus hijos, la princesa de Beira, y algunos otros seguidores. A fines de junio se instalaron en una residencia llamada Gloucester Lodge, en un suburbio de Londres llamado Old Brompton. A principios de julio, el conde de Ludolf, ministro napolitano en Londres, acudió a visitar al infante Carlos en esta residencia, y relató que fue solemnemente recibido por él, y que a su lado estaban las dos infantas portuguesas, María Francisca y María Teresa, "tan negras y feas, con ojos de una casta africana" que el ministro se asustó de "esos cuatro terribles ojos negros fijos en él con la furia de bestias salvajes", y tras saludar al infante se marchó "¡y se alegró de escapar con vida de esa guarida de bandidos!"

El 4 de septiembre de 1834, María Francisca murió en Inglaterra, donde se encontraba su marido momentáneamente retenido para evitar su entrada de nuevo en la península. A su muerte, el infante Carlos se volvió a casar, esta vez con la infanta María Teresa de Portugal, hermana mayor de María Francisca.

Su cuerpo fue enterrado en la capilla mayor de la Iglesia de Santa María, siendo posteriormente trasladado en 1887 a la Catedral de Trieste, en Italia, donde están sepultados los reyes carlistas.

Distinciones honoríficas 
 10 de noviembre de 1801: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
 25 de abril de 1804: Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel ( Reino de Portugal).
 6 de febrero de 1818: Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantas de España por matrimonio
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Consortes de reclamantes del trono de España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de España del siglo XIX